Das Dameneinzel der Zentralamerikaspiele 1935 war ein Tenniswettbewerb in San Salvador.

Ergebnisse

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 51.

Anmerkungen 

Tennisturnier 1935
Tennisturnier in El Salvador
1935 Dameneinzel
Sportveranstaltung in San Salvador
Tennis Dameneinzel